Макс Мирний і Сендон Столл були чинними чемпіонами, але того року виступали з різними партнерами, Мирний з Роджером Федерером, а Столл з Джошуа Іглом.

У фіналі Федерер і Мирний перемогли Ігла і Столла з рахунком 6–4, 7–6(7–0).

Сіяні гравці

Сітка

Посилання 
 Кубок Кремля 2002 Men's Doubles Draw 

2002
Кубок Кремля